Dürnhof bezeichnet:

 Dürnhof (Zwettl-Niederösterreich), Gutshof in Zwettl, Niederösterreich
 Dürnhof (Gemeinde Mürzzuschlag), Ortsteil von Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 früherer Name von Weißenhof (Weißenburg), einen Ortsteil von Weißenburg in Bayern
 Dürnhof (Pyrbaum), einen Ortsteil des Marktes Pyrbaum im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Dürrnhof
 Dürrenhof